Huotari est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1959), homme politique finlandais
Anton Huotari (1881-1931), homme politique et rédacteur finlandais
 (1924-1975), homme politique finlandais
 (né en 1967), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois